Korneliussen ist der Familienname folgender Personen:

 Niviaq Korneliussen (* 1990), grönländische Schriftstellerin
 Ole Korneliussen (1947–2022), grönländischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Corneliussen